La Ballade de Narayama ou Narayama bushi-kō (楢山節考)

 La Ballade de Narayama est un roman japonais écrit par Shichirō Fukazawa (深沢七郎) en 1956 ;
 La Ballade de Narayama est un film japonais réalisé par Keisuke Kinoshita (木下恵介) en 1958 ;
 La Ballade de Narayama est également un remake du précédent film, réalisé par Shōhei Imamura en 1983. Ce dernier a obtenu la Palme d'or lors du Festival de Cannes de cette même année.